

Toponyme 
 Carresse, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Carresse-Cassaber ;
 Carresse-Cassaber, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Sociologie 
 Caresse, geste d'affection;
 Caresse érotique, pelotage amoureux.
Homonymie de toponyme